Алексе́й Григо́рьевич Долгору́ков

 Долгоруков, Алексей Григорьевич (?—1734) — князь, член Верховного тайного совета (1727—1730).
 Долгоруков, Алексей Григорьевич Чертёнок (?—1646) — русский воевода.